Prowler (englisch für „Herumtreiber“) steht für:

 Prowler (Worlds of Fun), Holzachterbahn in Kansas City, USA
 Plymouth Prowler, Sportwagen
 Prowler (Automarke), britische Automarke
 Grumman EA-6B Prowler, Militärflugzeug für die elektronische Kampfführung, siehe Grumman EA-6
 Prowler (Band), US-amerikanische Power- und Thrash-Metal-Band (1984–1988)
 Prowler, Gründungsname der ehemaligen australischen Metal-Band Taramis